Babar puede referirse a

Babar, elefante ficticio protagonista de la historia ilustrada infantil creada por  Jean de Brunhoff.
BaBar (experimento), experimento de física de partículas.
Babar: the movie, película basada en el personaje de Jean de Brunhoff, conocida como Babar en la Selva en España y como Babar: la película en Hispanoamérica.
Babar and the adventures of Badou, serie de televisión animada de  Canadá y Francia.
Islas Babar, islas de Indonesia.